Les élections municipales de 2021 à Sherbrooke se déroulent le . 

Évelyne Beaudin, candidate à la mairie pour le parti Sherbrooke Citoyen, est élue à titre de première mairesse de Sherbrooke, succédant au maire sortant Steve Lussier qui tentait d'obtenir un second mandat.

Contexte

Candidats 

Les candidatures en date du  sont les suivantes :

Résultats

Mairie

Districts électoraux

Résumé

Brompton–Rock Forest–Saint-Élie–Deauville

Fleurimont

Lennoxville

Conseiller municipal

Conseillers d'arrondissement

Les Nations

Notes et références 

 Article du Journal local La Tribune listant les candidat-e-s aux élections municipales de 2021 (https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/tous-les-postes-en-jeu-dcc0a51fc518e967157b29fbad75f027/affrontements-serres-en-vue-a-sherbrooke-67d40616d061861c1bf2862859b97842)

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales québécoises de 2021

Élections municipales à Sherbrooke
Sherbrooke